Guinness je lahko:

 sir Alec Guinness, angleški igralec
 Arthur Guinness, irski poslovnež, ustanovitelj pivovarne Guinness
 Kenelm Lee Guinness, irski dirkač

Glej tudi 
 Guinnessova knjiga rekordov